Jarmo est un site archéologique du Néolithique situé au nord-est de l'Irak

Jarmo est aussi un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1984), joueur estonien de football
 (1963-2003), joueur finlandais de football
 (né en 1954), sprinteur céiste finlandais
, acteur et scénariste finlandais
 (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace
Jarmo Kaaretkoski (né en 1982), joueur finlandais de volley-ball
Jarmo Kärnä (né en 1958), athlète finlandais en saut en longueur
Jarmo Kekäläinen (né en 1966), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1951), acteur finlandais
Jarmo Kytölehto (né en 1961), pilote de rallye finlandais
 (né en 1959), joueur finlandais de football
Jarmo Laitinen (né en 1954), joueur et entraineur finlandais de basket-ball
Jarmo Lampela (né en 1964), réalisateur et scénariste finlandais
Jarmo Lehtinen (né en 1969), copilote de rallye finlandais
 (né en 1958), acteur finlandais
 (né en 1960), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1951), joueur finlandais de football
Jarmo Muukkonen (né en 1966), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1959), général et chef de défense finlandais
 (né en 1955), lutteur olympique finlandais
Jarmo Puolakanaho, guitariste finlandais de Eternal Tears of Sorrow
 (né en 1970), guitariste et compositeur finlandais
 (né en 1967), joueur finlandais de football
 (né en 1967), joueur professionnel de golf suédois
 (1961-2009), pianiste et compositeur de jazz finlandais
, chercheur et académicien finlandais
Jarmo Wasama (1943-1966), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
Trophée Jarmo-Wasama, trophée de hockey sur glace finlandais

Homonymie de prénom